Uefacupen 1971/1972 vanns av Tottenham Hotspur, England efter finalseger mot Wolverhampton Wanderers , England. Detta var första säsongen som turneringen spelades.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Finaler

Första mötet

Andra mötet

Anmärkningslista

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1971/1972
Fotbollssäsongen 1971/1972
1971 i Europa
1972 i Europa